Alzira ist
der Name einer spanischen Stadt in der Nähe von Valencia, siehe Alzira (Stadt) (kastilisch auch: Alcira)
der Name einer Oper von Giuseppe Verdi, siehe Alzira (Oper)
ein weiblicher Vorname Alzira (Name)